Myoan Eisai ( - ) est le fondateur de l’école Rinzaï.
 Eisai Co., entreprise pharmaceutique japonaise.